

Anno 
 1963 – (MCMLXIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1963 a.C.

Matematica 
 1963 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1963 Bezovec – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
 1963 – singolo dei New Order del 1995